Лальск — посёлок городского типа в Лузском районе Кировской области. Входит в перечень исторических городов России.

Расположен на реке Лале, притока реки Луза, в 27 км от районного центра — города Лузы, с которым связан автомобильной дорогой. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции — 27 км.

История 
Был образован в 1570 году переселившимися новгородцами. 

Данная гипотеза была опубликована Страздынь Ю.Ф. в независимом журнале "Наша Вятка" в качестве источника указывался Устюжский летописный свод, изд. Академии наук СССР от 1950 г., в данном источнике отсутствует упоминание вышеуказанных событий, вместе с тем анализ Полного собрания русских летописей, в частности Том 37 - "устюжские и вологодские летописи XVI-XVIII вв", Наука, 1982 г. дают только два упоминания данного события: 1. Устюжский летописец 2ая редакция (ок. 1746 г.) и 2. Летописец Льва Вологдина (ок. 1765 г.). В первом источнике данные события описываются "в лето 7154-го году" то есть за 1646 год, а во втором  "В лето 7057  , а от Рождества Христова 1549". Также Летописец Льва Вологдина (ок. 1765 г.) сообщает что "В лето 1779 году. ... Преосвященный Иоанн епископ Великоустюжский и Тотемский ... Лальский посад градом произвел". Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание упоминание данного события только в двух историографических источниках, очевидно отстоящих от предмета события на 150 - 200 лет в качестве факта данное утверждение об основании Лальска "в 1570 году переселившимися новгородцами. " принят быть не может, необходим анализ контекста, на который Страздынь Ю.Ф. ссылок в с своей статье не представляет.

Селение оказалось на перекрестке торговых путей и начало расти. В 1711 году в Лальске построен первый каменный храм — церковь Николая Чудотворца. 26 марта 1726 года Лальской погост обращён в Лальский посад. В июне 1779 года Ярославским и Костромским генерал-губернатором Алексеем Петровичем Мельгуновым Лальский посад преобразован в город.

В XVII веке на месте, где находится Богоявленская церковь,был основан Архангельский монастырь, в 1700 году перенесенный из-за частых подтоплений. После секуляризационной реформы 1764 года он был оставлен на собственном иждивении за штатом, а в 1860 году приписан к Михаило-Архангельскому монастырю в Великом Устюге.

В 1963 году в результате объединения Лальского и Подосиновского районов был образован новый Лузский сельский район с центром в городе Лузе. В 2006 году было образовано Лальское городское поселение. 30 апреля 2009 года в Лальское городское поселение было включено Верхнелальское сельское поселение.

Население

Экономика 

 Маслозавод
 Промкомбинат
 Таврический леспромхоз
 Аникинская узкоколейная железная дорога (главная станция находится в посёлке Таврическом, являющемся частью Лальска)
 Лальская бумажная фабрика (п. Фабричный, являющийся частью Лальска), работала в 1829 — 2020 гг.
 Аэродром. Восстановлен в 2015 году после двадцати лет бездействия. Обеспечивает авиасообщение между Кировом и Лальском легкомоторными самолетами класса Ан-2 и ниже. Использовать посадочную площадку планируется лишь с целью оказания медицинской помощи населению. Но в будущем, возможно, Лальск и Киров свяжут и регулярные пассажирские авиарейсы.

Культура

Список объектов культурного наследия народов России, расположенных в Лальске

1.1. Без учёта выявленных и исключенных из реестра, утерянных 

См. также: Министерство культуры Кировской области. Перечни объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Достопримечательности

Примечания

Литература

Ссылки 

 Веб-сайт Лальска
 Сайт Благовещенского храма пгт. Лальск
 История вятско-вологодского города Лальска на сайте «Нашавятка»
 Аникинская узкоколейная железная дорога на «Сайте о железной дороге»  
 История Верхне-Лалья
 Ярослав Блантер, Денис Кабанов. поселок ЛАЛЬСК
 [mapp38.narod.ru/map1/index119.html Топографическая карта P-38-119,120_ Лальск]
 Рассказ фотописателя Геннадия Михеева о Лальске
 История поселка Лальск

Посёлки городского типа Кировской области
Населённые пункты Лузского района
Населённые пункты России, утратившие статус города
Самые красивые деревни России